Марк Бернштейн: Бернштейн, Марк Израйлевич (род. 1965) — известный редактор русской Википедии.
 Бернштейн, Марк Львович (1919—1989) — материаловед, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.